Соколиный Камень — скала в Сысертском районе Свердловской области, геоморфологический природный памятник.

Географическое положение 
Скала Соколиный Камень расположена на юге Сысертского городского округа и Сысертского района Свердловской области, на восточном берегу Казачьего болота, в 11 километрах на запад-северо-запад от села Никольского.

Описание 
Скала высотой более 20 метров состоит из гнейса. Скала является геоморфологическим природным памятником.

Ссылка 
 Камень Соколиный

Примечания 

Памятники природы Свердловской области
Геоморфологические памятники природы
Ботанические памятники природы
Скалы Сысертского городского округа